Cionella är ett släkte av snäckor. Cionella ingår i familjen Cionellidae.

Cionella är enda släktet i familjen Cionellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Cionella